Das Herreneinzel der Australian Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Marat Safin. Das Finale bestritten Roger Federer und Marcos Baghdatis, welches Federer in vier Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den Australian Open (nach 2004) und sein siebter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2006